Knecht steht für:
 Knecht, Arbeitnehmer in der Landwirtschaft
 Knecht (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Knecht (Patrizierfamilie), bernisches Patriziergeschlecht
 Knecht (Schifffahrt), Holzbauteil im Segelschiffbau
 Schraubknecht, eine große Schraubzwinge
 Knecht Holding, Schweizer Unternehmensgruppe

Siehe auch:
 Knecht Ruprecht
 Stiefelknecht
 Knegt